

Astronomia
Cratere Yoshikawa – cratere sulla superficie di Mercurio 
5237 Yoshikawa – asteroide della fascia principale

Geografia
Yoshikawa – città del Giappone

Persone
Eiji Yoshikawa – scrittore giapponese
Miki Yoshikawa – fumettista giapponese
Sōji Yoshikawa – sceneggiatore, animatore e regista di anime giapponese
Takeo Yoshikawa – agente segreto giapponese
Toru Yoshikawa – ex calciatore giapponese
Wataru Yoshikawa – pilota motociclistico giapponese

Altro
Noboru Yoshikawa – personaggio del manga e anime Great Teacher Onizuka